Radio Portales puede referirse a:
 Radio Portales de Talca, radioemisora chilena fundada en 1956, siendo la primera emisora "Portales" en Chile. Fue cerrada en 1965.

 Radio Portales de Santiago, radioemisora chilena propiedad de Emisoras Diego Portales S.A., actualmente vigente y que fue fundada en 1960 como origen de Radio Portales en la ciudad de Talca. 

 Radio Portales de Valparaíso, radioemisora chilena propiedad de Radio Portales Valparaíso S.A., actualmente vigente y que fue fundada en 1960 como origen de Radio Portales en la ciudad de Talca.